Mužská čtyřhra European Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže antverspkého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-francouzský pár Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil s Dominicem Inglotem, aby v úvodním kole podlehli dvojici Santiago González a Julio Peralta. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal krajan Fabrice Martin, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Koolhofa se Sitakem.

Vítězem se stal nenasazený americko-indický pár Scott Lipsky a Diviž Šaran, který ve finále zdolal mexisko-chilskou dvojici Santiago González a Julio Peralta. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Lipsky vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Šarana to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (semifinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2017
ATP World Tour 2017